Seznam sestavov enotnih poliedrov vsebuje sestave poliedrov, ki jih sestavljajo enaki (po možnosti enanciomorfni) enotni poliedri, in sicer v taki razvrstitvi, da dobimo prav tako enotna telesa. Somerna skupina sestave deluje prehodno na oglišča sestavljenega telesa.

Enotne poliedre je prvi oštevilčil John Skilling (1921–1998) leta 1976 in pokazal, da je številčenje popolno. Spodnji seznam vsebuje vse njegove sestave in njegovo številčenje.

Zunanje povezave 

 Bowerjeve okrajšave za sestave uniformnih poliedrov 

Poliedrski sestavi
Matematični seznami